Sands steht für:

 Sands (Hotel), Hotel in Las Vegas
 Sands Macau, Hotel- und Casinokomplex in Macau 

Sands ist der Name folgender Ortschaften

in Deutschland:
 Sands (Fladungen), Ortsteil der Stadt Fladungen, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

in den Vereinigten Staaten:
 Sands (Illinois)
 Sands (Kalifornien)
 Sands (Michigan), Gemeindefreies Gebiet im Marquette County, Illinois
 Sands (New Mexico), Ort im San Miguel County, New Mexico
 Sands (North Carolina), Ort im Wataugo County, North Carolina
 Sands Point (New Jersey)
 Sands Point (New York)

Sands ist der Familienname folgender Personen:
 Bethanie Mattek-Sands (* 1985), US-amerikanische Tennisspielerin
 Bobby Sands (1954–1981), nordirischer Widerstandskämpfer
 Charles Sands (1865–1945), US-amerikanischer Sportler
 Christian Sands (* 1989), US-amerikanischer Jazzpianist
 David Sands (* 1984 oder 1985), US-amerikanischer Pokerspieler
 Dennis S. Sands, US-amerikanischer Tontechniker
 Diane Sands (* 1947), US-amerikanische Politikerin
 Duane Sands (* 1962), bahamaischer Arzt und Politiker
 Ernest Sands (1922–2012), US-amerikanischer Politiker
 Evie Sands (* 1946), US-amerikanische Sängerin und Komponistin
 James Sands (* 2000), US-amerikanischer Fußballspieler
 Jodie Sands, US-amerikanische Popsängerin

 Joshua Sands (1757–1835), US-amerikanischer Offizier, Händler und Politiker
 Julian Sands (* 1958), britischer Schauspieler
 Kevin Sands, Autor 
 Kim Sands (* 1956), US-amerikanische Tennisspielerin
 Leevan Sands (* 1981), bahamaischer Dreispringer
 Lynsay Sands, kanadische Autorin
 Matthew Sands (1919–2014), US-amerikanischer Physiker
 Michael Sands (* 1953), bahamaischer Sprinter
 Mike Sands (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Peter Sands (* 1962), britischer Bankmanager
 Philippe Sands (* 1960), britischer Jurist

 Shamar Sands (* 1985), bahamaischer Hürdenläufer
 Stark Sands (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Tommy Sands (* 1937), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler
 Will Sands (* 2000), US-amerikanischer Fußballspieler
 William Sands, Filmeditor

Siehe auch:
 Sand (Begriffsklärung)
 Sanz